Die 16. Basketball-Weltmeisterschaft der Herren fand vom 28. August bis zum 12. September 2010 in der Türkei statt. Das Turnier wurde vom Weltbasketballverband (FIBA), der Türkischen Basketball-Föderation und dem 2010 Organisationskomitee ausgerichtet. Zum insgesamt dritten Mal (nach 1986 und 2006) traten 24 Nationalmannschaften gegeneinander an. Titelverteidiger war die Spanische Basketballnationalmannschaft, die im Viertelfinale ausschied.

Die Basketballnationalmannschaft der Vereinigten Staaten wurde zum vierten Mal Weltmeister. Der Argentinier Luis Scola erzielte mit 244 Punkten die meisten Korbpunkte. Zum Most Valuable Player (engl. „wertvollster Spieler“), kurz MVP, wurde der US-Amerikaner Kevin Durant gewählt.

Vergabe 
Um die Ausrichtung der Basketball-Weltmeisterschaft 2010 bewarben sich ursprünglich sieben Verbände bzw. Zusammenschlüsse von Verbänden. Bereits im Vorfeld der Vergabe zogen Australien und Neuseeland, Italien, Puerto Rico, sowie Russland ihre Bewerbungen zurück. Bei der Vergabe am 5. Dezember 2004 standen somit noch drei Bewerber zu Wahl: Die ehemals jugoslawischen Länder Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Serbien und Montenegro sowie Slowenien in einer gemeinsamen Bewerbung, Frankreich, und die Türkei. Stimmberechtigt waren die 20 Mitglieder der Zentraldirektion des Weltbasketballverbandes FIBA. Im ersten Wahldurchgang erhielt Frankreich acht, die Türkei sieben, und Ex-Jugoslawien vier Stimmen. Im zweiten Wahldurchgang erhielt die Türkei zehn, Frankreich neun Stimmen. Die Türkei hatte bereits die Basketball-Europameisterschaft 2001 ausgetragen.

Austragungsorte 

Es wurden fünf Spielstätten in vier Städten als Austragungsorte ausgewählt. Somit fanden die Gruppenphasen in jeweils einer Stadt statt, während Istanbul Schauplatz der K.o.-Runden war.

Regeln 
Die Spiele wurden nach den offiziellen Regeln des Weltbasketballverbandes FIBA mit Stand vom 1. Oktober 2008 ausgetragen. Die im April 2008 beschlossenen umfangreichen Regeländerungen, die u. a. eine weiter vom Korb entfernte Dreipunktelinie (6,75 m statt 6,25 m) sowie eine rechteckige Zone unter dem Korb (statt einer trapezförmigen) vorsehen, treten erst nach dem Turnier in Kraft. Erstmals bei einer Weltmeisterschaft wurde der Videobeweis eingesetzt.

Schiedsrichter 
Die FIBA gab am 18. August 2010 bekannt, dass folgende 40 Schiedsrichter die Spiele der WM leiten würden:

Teilnehmer 

Zwei Teilnehmer standen ohne Qualifikationsspiele fest: Die Türkei ist als Gastgeberland automatisch qualifiziert, die USA erhalten einen Platz bei der WM für ihre Goldmedaille im Basketball bei den Olympischen Spielen 2008. Weitere 18 Teilnehmer sind die jeweils bestplatzierten Teams der Kontinentalmeisterschaften (aus Afrika: 3 Mannschaften, Amerika: 4, Asien: 3, Europa: 6 (siehe: Basketball-Europameisterschaft 2009) und Ozeanien: 2). Zusätzlich vergab die FIBA am 12. Dezember 2009 vier „Wild Cards“ an Deutschland, Litauen, den Libanon und Russland. Am 15. Dezember 2009 wurden die qualifizierten Mannschaften bei einer Veranstaltung in Istanbul per Los auf die verschiedenen Vorrundengruppen verteilt. Es ergab sich folgende Auslosung:

Modus 
In der Vorrunde spielten jeweils sechs Mannschaften in vier Gruppen gegeneinander. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt. Stand ein Spiel am Ende der regulären Spielzeit unentschieden, so gab es Verlängerung. Die vier punktbesten Mannschaften jeder Gruppen qualifizierten sich für das Achtelfinale. Bei Punktgleichheit entschied über die Platzierung:

 der direkte Vergleich
 der Korbquotient für die Begegnungen zwischen den punktgleichen Mannschaften
 der Korbquotient für alle Begegnungen in der Gruppe
 das Los

Nach der Vorrunde traten die jeweils vier besten Mannschaften jeder Gruppe im K.o.-System gegeneinander an. Im Achtelfinale spielten die Gruppensieger gegen die Viertplatzierten und die Zweit- gegen die Drittplatzierten aus der jeweils anderen Gruppe derselben Tableauhälfte (A/B, C/D). Im Viertelfinale kam es dann zur Überschneidung der beiden Tableauhälften, sodass Mannschaften derselben Vorrundengruppe frühestens im Halbfinale wieder aufeinandertreffen konnten. Ab dem Viertelfinale spielten ausgeschiedene Mannschaften zudem Platzierungsspiele aus.

Vorrunde 
Legende:

Gruppe A – Kayseri

Gruppe B – Istanbul

Gruppe C – Ankara

Gruppe D – İzmir

K.-o.-Runde

Turnierbaum

Plätze 5 bis 8

Achtelfinale

Viertelfinale

Kleines Halbfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Spiel um Platz 3

Finale

Endergebnis 
  (4. Titel)

Auszeichnungen 
Als „Most Valuable Player“ (MVP) des Turniers wurde der US-Amerikaner Kevin Durant ausgezeichnet. Außer ihm wurden der Serbe Miloš Teodosić, der Türke Hedo Türkoğlu, der Litauer Linas Kleiza sowie der Argentinier Luis Scola ins All-Tournament Team gewählt.

Mediale Berichterstattung 
Für den deutschen Sprachraum übertrug der Fernsehsender Sport1 22 Partien live, darunter alle Begegnungen mit Beteiligung der deutschen Mannschaft sowie alle K.o.-Spiele ab dem Viertelfinale. Weltweit wurde die Weltmeisterschaft in 183 Länder übertragen.

Kritik 
Der serbische Trainer Dušan Ivković brachte im Interview nach dem Spiel um Platz drei zwischen Serbien und Litauen seinen Unmut über Entscheidungen der Schiedsrichter insbesondere im Halbfinale gegen die türkische Mannschaft zum Ausdruck. Als Konsequenz forderte er die verantwortlichen Funktionäre der FIBA, den Generalsekretär Patrick Baumann sowie den Sportdirektor Lubomir Kotleba, zum Rücktritt auf. Baumann selbst bezeichnete die WM 2010 hingegen zum Abschluss als „die erfolgreichste Basketball-WM der Geschichte“.

Sonstiges 
Wie bei der Basketball-Weltmeisterschaft 2006 und den Olympischen Spielen 2008 wurde bei der WM 2010 der Molten GL7 als Spielball eingesetzt. Das Turnier-Maskottchen Bascat stellte eine Van-Katze dar. Auf den Zuschauerrängen waren die durch die Fußball-Weltmeisterschaft 2010 populär gewordenen, aufgrund ihrer Lautstärke umstrittenen Vuvuzelas strikt verboten.

Siehe auch 
 Basketball-Weltmeisterschaft
 Basketball-Weltmeisterschaft (Damen) 2010
 Basketball-Weltmeisterschaft 2010/Kader

Weblinks 
 2010 FIBA World Championship, offizielle Seite (englisch und türkisch)
 Offizielle FIBA-Seite

Einzelnachweise 

Basketballveranstaltung 2010
2010
Weltmeisterschaft 2010